William Stubbs est un nom pouvant désigner:

 (1835/36-1914), dirigeant syndicaliste britannique
 (1842-1909), peintre marin américain
William Stubbs (1847-1926), homme politique canadien en Ontario
William Stubbs (1825-1901), historien et évêque anglais
 (1917-2003), homme politique américain du New Jersey
 (né en 1937), éducateur et recteur écossais
, designer intérieur américain

Voir aussi

Stubbs, William